Ribeira Brava kan syfta på:

Kap Verde 

 Ribeira Brava, Kap Verde, Ribeira Brava kommun, 
 Ribeira Brava kommun, Kap Verde,

Portugal 

 Ribeira Brava (kommun), Madeira, 
 Ribeira Brava (freguesia), Madeira, 
 Ribeira Brava, Portugal, Madeira,